Австрийская футбольная Бундеслига 2020/2021 () — 109-й сезон австрийской футбольной Бундеслиги, высшего дивизиона в системе футбольных лиг Австрии. Сезон начался 11 сентября 2020 года и завершился 23 мая 2021 года.

Чемпионский титул защитил «Ред Булл Зальцбург».

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам предыдущего сезона австрийскую Бундеслигу покинул клуб «Маттерсбург». Новым участником Бундеслиги стал «Рид».

Города и стадионы

Турнирная таблица

Чемпионский раунд

Раунд на выбывание

Плей-офф за выход в Лигу конференций

Полуфинал  

|}

Финал 

|}

Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 

|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020/2021
Австрия
Спорт в Австрии в 2020 году
Спорт в Австрии в 2021 году